Пётр Ильичёв: Ильичёв, Пётр Викторович (род. 1966) — российский дипломат.
 Ильичёв, Пётр Иванович (1927—1945) — Герой Советского Союза.